Гриби (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гриби, Мишель (род. 1992) — швейцарская кёрлингистка.
 Гриби, Рето (род. 1991) — швейцарский кёрлингист.
 Гриби, Хабиба (род. 1984) — тунисская бегунья на средние дистанции.

См. также